

Personnalités 
 Héliodore, sculpteur grec antique ;
 Héliodore, général de Séleucos IV () ;
 Héliodore d'Émèse, sophiste et écrivain grec () ;
 Héliodore de Catane, personnage légendaire, magicien et nécromancien () ;
 Héliodore d'Alexandrie (Ier siècle), athlète vainqueur aux jeux olympiques antiques ;
 Héliodore d'Alexandrie (athlète, IIIe siècle), athlète vainqueur aux jeux olympiques antiques.

Saints chrétiens 
 Héliodore (), martyr en Pamphylie ;
 Héliodore († 362), martyr en Perse ;
 Héliodore d'Altino († vers 410), originaire de Dalmatie, évêque d'Altino près d'Aquilée en Vénétie, fêté le 3 juillet ;
 Héliodore, saint suisse, évêque de Sion (attesté en 585).

Minéralogie 
 L’héliodore, une variété de béryl.